Nowa Marchia (Neumark) – historyczna prowincja Marchii Brandenburskiej

Niemcy 
 Neumark – dzielnica miasta Braunsbedra
 Neumark – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land
 Neumark – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Neumark – dawny powiat

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Nowe Miasto Lubawskie
 Nowica
 Nowy Targ
 Stare Czarnowo

Osoby 
 Georg Neumark – niemiecki kompozytor

Zobacz też 
 Neumarkt